Bildungsdirektion steht für:

 Bildungsdirektion (Österreich), österreichische Behörde für die Schulverwaltung pro Bundesland
 in der Schweiz je nach Kanton eine Bezeichnung für das Kultusministerium oder Bildungsministerium